Chita (stad in Japan), een stad in de prefectuur Aichi in Japan
Chita (district), een district in de prefectuur Aichi in Japan
Chita (schiereiland), een schiereiland in de prefectuur Aichi in Japan
Chita (Boyacá), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá

Zie ook Tsjita, voor de Russische plaatsen en andere onderwerpen